Od 1984 roku Palau dzieli się na 16 okręgów (gmin), zwanych również stanami:

Poza tym do stanu Koror należą również Wyspy Rock (zwane także Chelbacheb), znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

!